Die Saison 1994/95 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 26. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1995. Dies schaffte der Wuppertaler SV.

In die Oberligen mussten mit der HSG Dortmund (Westfalen), dem TV Cronenberg (Niederrhein), TSV Bayer 04 Leverkusen (Mittelrhein) und dem HSV Bocklemünd (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen. Zudem zog der DSC Wanne-Eickel (Westfalen) seine Mannschaften zur nächsten Saison zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen – TV Weiden

DJK Unitas Haan – Schalksmühler TV

Spvg Versmold – SR Höhscheid

HSG Allianz Köln – Wuppertaler SV

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

Wuppertaler SV

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SC Bielefeld
 HSG Allianz Köln
 SR Höhscheid
 TuS Daun

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 TSV Bayer 04 Leverkusen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1994/95
Handballsaison 1994/95